Eagleville ist die Bezeichnung

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eagleville (Connecticut)
 Eagleville (Kalifornien)
 Eagleville (Missouri), im Harrison County
 Eagleville (Churchill County, Nevada), Geisterstadt im Churchill County in Nevada
 Eagleville (Mineral County, Nevada), Geisterstadt im Mineral County in Nevada
 Eagleville (New York)
 Eagleville (Ohio)
 Eagleville (Pennsylvania)
 Eagleville (Rhode Island)
 Eagleville (Tennessee)
 Eagleville (Wisconsin), im Waukesha County